Kirowe (ukrainisch , russische Entsprechung meist Kirowo/) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
Kirowe (Lenine), Dorf im Rajon Lenine (seit 2016 offiziell Karsa)

Oblast Charkiw:
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Blysnjuky, siehe Kwitnewe (Blysnjuky)

Oblast Cherson:
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Beryslaw, siehe Lymanez
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Biloserka, siehe Tawrijske (Biloserka)
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Henitschesk, siehe Schtschaslywe (Henitschesk)

Oblast Dnipropetrowsk:
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Krywyj Rih, siehe Lissowe (Krywyj Rih)
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Nikopol, siehe Tschystopil
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Tomakiwka, siehe Krutenke

Oblast Donezk:
 Kirowe (Starobeschewe), Siedlung im Rajon Starobeschewe (seit 2016 offiziell Weresamske)
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Bachmut, siehe Swjato-Pokrowske
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Nikolske, siehe Keleriwka
 ehemaliger Name einer Siedlung städtischen Typs im Stadtkreis von Torezk, siehe Piwnitschne

Oblast Kiew:
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Boryspil, siehe Kutschakiw
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Iwankiw, siehe Kalynowe (Iwankiw)

Oblast Kirowohrad:
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Bobrynez, siehe Hruske
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Dolynska, siehe Bokowe

Oblast Mykolajiw:
Kirowe (Mykolajiw), Dorf im Rajon Mykolajiw (Mykolajiw)

Oblast Odessa:
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Lyman, siehe Trojandowe
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Rosdilna, siehe Blahodatne (Rosdilna)
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Welyka Mychajliwka, siehe Wyschnewe (Welyka Mychajliwka)

Oblast Poltawa:
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Kobeljaky, siehe Lebedyne
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Poltawa, siehe Paltschykiwka

Oblast Saporischschja:
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Saporischschja, siehe Tawrijske (Saporischschja)
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Saporischschja, siehe Hurskoho
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Polohy, siehe Lahidne (Polohy)

Oblast Sumy:
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Nedryhajliw, siehe Peretitschky

Oblast Tscherkassy:
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Korsun-Schewtschenkiwskyj, siehe Kornyliwka

Oblast Tschernihiw:
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Nowhorod-Siwerskyj, siehe Trojizke (Nowhorod-Siwerskyj)

Oblast Winnyzja:
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Nemyriw, siehe Ratschky

Siehe auch:
 Kirowa